Aeroporto di Lione Saint Exupéry – l'aeroporto principale
 Aeroporto di Lione-Bron – l'aeroporto secondario